Cordon bleu – piatto francese
 La Cuisinière Cordon Bleu – rivista francese
 Le Cordon Bleu – rete di scuole francese di cucina
 Cordon-bleu – altro nome della COBL, proteina
 Cordon Bleu – album dei Solution del 1975